Partito Laburista Nazionale (Australia) (National Labor Party) – partito politico australiano
 Partito Laburista Nazionale (Brasile) (Partido Trabalhista Nacional) – partito politico brasiliano